Georg Hauck ist der Name folgender Personen:

* Georg Hauck (Politiker, 1854) (1854–1921), deutscher Politiker (HBB), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Georg Hauck (Politiker, 1904) (1904–1978), deutscher Politiker (CSU), Landtagsabgeordneter in Bayern